Diese Liste der arabischen Stämme verzeichnet Stämme mit arabischer Tradition.

Arabische Stamme
!